Santa Margherita d'Adige, commune italienne de la province de Padoue dans la région Vénétie en Italie.
 Santa Margherita di Belice, commune italienne dans la province d'Agrigente dans la région Sicile en Italie.
 Santa Margherita Ligure, commune italienne de la ville métropolitaine de Gênes en Ligurie.
 Santa Margherita di Staffora, est une commune italienne de la province de Pavie dans la région Lombardie en Italie.
 Campo Santa Margherita, place de Venise située dans le sestiere de Dorsoduro.

Voir aussi

 Margherita
 Sainte Marguerite